Социал-демократическая партия Германии
 Социал-демократическая партия Грузии